Le Lario est un autre nom du lac de Côme.
Le Lario est un ancien département d'Italie.
Lario est l'ancien nom du personnage Luigi dans les jeux Mario Bros.